Тонне-Шарант () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 12 861 человек.

Код INSEE кантона 1739. Всего в кантон Тонне-Шарант входят 8 коммун, из них главной коммуной является Тонне-Шарант.

Коммуны кантона 
 Кабарьо — население 1149 чел.
 Женуйе — население 743 чел.
 Люссан — население 890 чел.
 Морань — население 442 чел.
 Мюрон — население 1166 чел.
 Сен-Кутан-ле-Гран — население 316 чел.
 Сент-Ипполит — население 1195 чел.
 Тонне-Шарант — население 6960 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Кантоны департамента Приморская Шаранта